

Нефтебаза — присілок, Молчановський район, Томська область
 Нефтебаза — селище, Смоленський район, Алтайський край